Амбані — індійське прізвище. Відомі носії:
 Аніл Амбані — індійський бізнесмен
 Дгірубгай Амбані — індійський підприємець
 Мукеш Амбані — індійський бізнесмен, найбагатша людина Індії